Een verkeersweg:
A51 (Frankrijk)
A51 (Groot-Brittannië)
A51 (Italië)
A51 (Noord-Ierland)
AP-51 (Spanje)
A51 (Zwitserland)